Советское вторжение на Украину
 Российско-украинская война
 Российская военная операция в Крыму (2014)
 Российское вторжение в Донбасс (с 2014)
 Российское вторжение на Украину (с 2022)